Oze – miejscowość we Francji
 Park Narodowy Oze – park narodowy Japonii
 (7358) Oze – planetoida z grupy Amora
 OZE – skrótowiec od nazwy odnawialne źródła energii
 Oze – pięćdziesiąty siódmy duch Goecji